Zawody w skokach narciarskich na XXV Mistrzostwach Świata w Narciarstwie Klasycznym odbyły się w dniach 10–16 lutego 1991 we włoskim Predazzo. Złote medale w zawodach indywidualnych wywalczyli Austriak Heinz Kuttin (skocznia normalna) i Jugosłowianin Franci Petek (skocznia duża). W zawodach drużynowych triumfowali Austriacy.

Wyniki

Skocznia duża indywidualnie K-115 (Trampolino Dal Ben K-115) 
 Data 10 lutego 1991

Skocznia normalna indywidualnie K-90 (Trampolino Dal Ben K-90) 
 Data 16 lutego 1991

Skocznia duża drużynowo K-115 (Trampolino Dal Ben K-115) 
 Data 14 lutego 1991

Linki zewnętrzne 
 wyniki-skoki.hostingasp.pl: Val di Fiemme ITA 1991.02.10 MS World Ski Championshps
 wyniki-skoki.hostingasp.pl: Val di Fiemme ITA 1991.02.14 MS Dr World Ski Championshps
 wyniki-skoki.hostingasp.pl: Val di Fiemme ITA 1991.02.16 MS World Ski Championshps

1991 w sportach zimowych
Skoki narciarskie na mistrzostwach świata w narciarstwie klasycznym
Skoki narciarskie we Włoszech

sl:Svetovno prvenstvo v nordijskem smučanju 1991#Smučarski skoki